

Géographie 
 Usk est une communauté du pays de Galles.
 Usk est une rivière du pays de Galles.
 Usk est un ancien hundred du pays de Galles.
 Usk est un hameau de Colombie-Britannique.

Sport 
 Le USK Prague et le USK Prague (féminin) sont des clubs de basket-ball de Prague.
 Le USK d'Alger est l'ancien nom de l'Union sportive de la médina d'Alger.

Divers 
 USK est l'abreviation de l'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle : Auto-contrôle des logiciels de divertissement.
 USK est le Code AITA de l'aéroport d'Oussinsk en Russie.
 USK, un type de clé utilisé dans Freenet.